Bu$ine$$ I$ Bu$ine$$ — второй студийный альбом американского рэпера PMD, выпущенный 22 октября 1996 года на лейбле Relativity Records.

Альбом был спродюсирован 8-Off, DJ Scratch, Charlie Marotta, Solid Scheme и Fabian Hamilton. В записи альбома приняли участие приглашённые рэперы Das EFX, M.O.P. и Nocturnal.

Bu$ine$$ I$ Bu$ine$$ достиг 180 места в чарте Billboard 200 и 29 места в чарте Top R&B/Hip Hop Albums в американском журнале Billboard. Ведущий сингл «Rugged-N-Raw» также попал в чарты Billboard.

Альбом был выпущен в двух версиях — цензурной и нецензурной.

Список композиций

Участники записи 

 Пэрриш Смит — вокал, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, исполнительный продюсер
 Диджей Скретч — DJ (скретч), продюсер, звукорежиссёр
 Чарли Маротта — продюсер, звукорежиссёр, сведение
 8-Off — продюсер
 Солид Схейм — продюсер
 Фабиан Гамильтон — продюсер
 Das EFX — приглашённый артист
 M.O.P. — приглашённый артист
 Ноктёрнл — приглашённый артист
 Боб Фуджински — звукорежиссёр
 Кен Уоллес — звукорежиссёр
 Иван «Док» Родригес — сведение
 Дэниел Гастингс — фотограф, дизайнер (обложка альбома)

Чарты

Еженедельные чарты

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Bu$ine$$ I$ Bu$ine$$ на сайте Discogs
 Bu$ine$$ I$ Bu$ine$$ на сайте RapGenius
 
 

Альбомы PMD
Альбомы 1996 года